Le  est la  du challenge Yves du Manoir. La compétition est remportée par le Stade montois qui obtient sa troisième victoire consécutive dans cette compétition. Narbonne égalera le record des Montois avec 3 victoires consécutives en 1989, 1990 et 1991. C’est le dernier titre des Montois dans cette compétition.

Phase de qualification 

Les équipes sont listées dans leur ordre de classement à l'issue de la phase qualificative. Les équipes dont le nom est en caractères gras sont qualifiées pour les quarts de finale. L'attribution des points est la suivante : victoire = 3 points ; nul = 2 points ; défaite = 1 point.

Poule A 

|
|}

Poule B 

|
|}

Poule C 

|
|}

Poule D 

|
|}

Le classement général donna les quarts de finale suivants : Racing (14 points) contre Tarbes (17), Pau (14) contre Dax (16), Lourdes (16) contre Grenoble (14) et Mont-de-Marsan (15) contre Béziers (15).

Tableau final

Finale

Notes et références

Bibliographie 
 

1960-1961
Rugby à XV en 1960
Sport en France en 1960
Rugby à XV en 1961
Sport en France en 1961